Че́бышева — женская форма русской фамилии Чебышев. Известные носительницы:
 Чебышева, Екатерина Александровна (род. 1986) — российская актриса театра и кино.
 Чебышева, Маргарита Петровна (1932—2014) — русский советский и российский поэт, педагог.